Wallace steht für:

 Clan Wallace, ein schottischer Clan
 Wallace (Familienname), der Familienname Wallace
 Wallace (Vorname), der Vorname Wallace
 Wallace (Mondkrater), benannt nach Alfred Russel Wallace
 Wallace (Marskrater), benannt nach Alfred Russel Wallace
 eine der beiden Hauptfiguren der Animationsfilmserie Wallace & Gromit
 Wallace-Brunnen, öffentliche Trinkwasserspender in Form kleiner gusseiserner Skulpturen in Paris, benannt nach Richard Wallace
 Wallace-Linie, biogeografische Trennlinie zwischen asiatischer und australischer Flora und Fauna
 Wallace Collection, Kunstsammlung in London
 Wallace Collection (Band), eine Band aus Belgien
 Wallace (Whisky), ein schottischer Whiskylikör
 Wallace (Film), ein Film von John Frankenheimer
 Wallace Rock, Felsformation im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Kap Wallace, Kap von Low Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Wallace, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wallace (Alabama)
 Wallace (Arkansas)
 Wallace (Florida)
 Wallace (Georgia)
 Wallace (Idaho)
 Wallace (Indiana)
 Wallace (Kalifornien)
 Wallace (Kansas)
 Wallace (Kentucky)
 Wallace (Louisiana)
 Wallace (Michigan)
 Wallace (Missouri)
 Wallace (Nebraska)
 Wallace (New York)
 Wallace (North Carolina)
 Wallace (Pennsylvania)
 Wallace (South Carolina)
 Wallace (South Dakota), im Codington County
 Wallace (Texas)
 Wallace (Virginia)
 Wallace (West Virginia)
 Wallace Acres (Tennessee)
 Wallace Center (Kalifornien)
 Wallace City (Pennsylvania)
 Wallace Corners (Pennsylvania)
 Wallace Creek (Mississippi)
 Wallace Heights (Ohio)
 Wallace Junction (Indiana)
 Wallace Junction (Pennsylvania)
 Wallace Mill (New Jersey)
 Wallace Mill (North Carolina)
 Wallace Mills (Ohio)
 Wallace Ridge, CDP im Catahoula Parish, Louisiana
 Wallace Village (Colorado)

Siehe auch:
 Walace (Begriffsklärung)
 Wallace Bridge, eine historische Brücke im Perry County, im US-Bundesstaat Arkansas
 Wallace River